Pepe Deluxé — это финская электронная группа, образованная друзьями DJ Slow (Веллу Маурола) и JA-Jazz (Томи Пааянено) в 1996 году в Хельсинки. Позже к ним присоединился Джеймс Спектрум (, Яри Сало).
Группа экспериментировала с такими жанрами как хип-хоп, биг-бит, брейк-бит и даунтемпо. В 2001 году Веллу покинул группу, сконцентрировавшись на сольной музыкальной карьере как DJ Slow.

Дискография

Альбомы 
 Super Sound (Catskills Records/Emperor Norton, 1999)
 Beatitude (Catskills Records/Emperor Norton, 2003)
 Spare Time Machine (Catskills Records, 2007)
 Queen of the Wave (Catskills Records/Asthmatic Kitty, 2012)

Ремиксы 
 Tom Jones & the Cardigans — «Burning Down the House (Pepe Deluxé Mix)» (1999)
 Jacknife Lee — «Bursting off the Backbeat (Pepe Deluxé Mix)» (1999)
 Bad Meets Evil — «Nuttin' to Do (Pepe Deluxé Dub)» (2001)
 Oiling Boiling — «Cyclops Dance (Pepe Deluxé Remix)» (2001)
 Giant Robot – Helsinki Rock City (Interstellar Overdrive Mix)  Remix – Pepe Deluxé (2002)
 Black Grass — «Going Home (Pepe Deluxé Remix)» (2004)
 Don Johnson Big Band — «Busy Relaxin' (Pepe Deluxé Refix)» (2006)

Ссылки 
 Официальный сайт
 Дискография Pepe Deluxé
 Интервью The Age newspaper
 Интервью TinyMixTapes.com (March 2009)
 Hey Buddy, Got a Spare Time Machine? Ask Pepe Deluxé. popmatters.com (October 2009)

Музыкальные коллективы в жанре электронной музыки
Музыкальные коллективы Финляндии
Ремиксеры
Экспериментальные музыкальные коллективы
Музыкальные коллективы по алфавиту